Davisov pokal 1947 je bil šestintrideseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1947 v športu
1947